Laureatosi in giurisprudenza all’Università di Parma, entrò presto nella vita pubblica della sua città, guadagnandosi un posto di prim’ordine. Fu eletto più volte consigliere comunale e ricoprì  varie cariche pubbliche. Fu presidente per oltre vent'anni della Pubblica Assistenza di Parma e commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati.

Assieme a Glauco Lombardi, nel 1912 fondò la rivista di storia, arte e cultura Aurea Parma, tuttora pubblicata. Come giornalista scrisse su vari argomenti (soprattutto di critica teatrale) sul Giornale d'Italia e sulla Gazzetta di Parma.

Nel campo politico era di idee liberali, sostenitore del movimento di rinnovazione liberale. Si candidò alle Elezioni politiche italiane del 1913, che portarono alla XXIV legislatura del Regno d'Italia. Nella circoscrizione dell'Emilia Romagna venne eletto Meuccio Ruini, mentre il Melli non fu eletto.

A Parma gli è intitolata una piazza nei pressi del centro commerciale "La Galleria" (ex "Barilla Center"), all'inizio di via Emilia Est.

Note